Dos clases de buques japoneses han recibido el nombre Sōryū:

 La Clase Sōryū de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1937 hasta 1942 y compuesta por los:

 La Clase Sōryū de submarinos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 2009 y compuesta por los: